Silla désigne

Toponymie 

 Silla, ou Shilla ou Sinra est un des royaumes historiques de Corée ;
 Silla, une commune espagnole de la Province de Valence ;
 Silla, un village d'Estonie de la commune de Mustjala du comté de Saare ;
 Silla, une localité du Cameroun située dans la commune de Kai-Kai, le département du Mayo-Danay et la Région de l'Extrême-Nord.

Hydronymie 
 Le Silla, une rivière italienne, affluent du Reno.

Patronymie 

 Alexiane Silla dite Alexiane (née en 1992), auteure-compositrice-interprète canadienne ;
 Felix Silla (1937-2021), acteur américain né en Italie ;
 Karine Silla (née en 1965), écrivaine, actrice, réalisatrice et scénariste française ;
 Mactar Silla (né en 1956), entrepreneur sénégalais ;
 Virginie Silla (née en 1972), productrice française.

Arts 

 Silla, un opéra de Haendel composé en 1713.

Voir aussi 
 Lucio Silla, un opéra composé par Wolfgang Amadeus Mozart en 1772.
Homonymie d'hydronyme